Il tabellone singolare dell'Amarillo Challenger 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1999, è stato vinto da Gabriel Trifu. In finale ha sconfitto Brian MacPhie (tds n. 8) con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Sargis Sargsian (semifinali)
  Steve Campbell (primo turno)
  Daniel Nestor (semifinali)
  André Sá (quarti di finale)

  Cecil Mamiit (secondo turno)
  Márcio Carlsson (primo turno)
  Alex O'Brien (quarti di finale)
  Brian MacPhie (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Amarillo Challenger 1999